Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1947 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton bat Nell Hall Hopman en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Pat Jones et Thelma Coyne Long.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1947
Australie Simple dames
Sport en Australie en 1947
Janvier 1947
Compétition de tennis à Sydney